Druga hrvatska rukometna liga za žene za sezonu 2016./17. je igrana u tri skupine - Sjever, Zapad i Jug.

Ljestvice

Jug 

 Izvori:  
 furkisport.hr/hrs  
 hrs.hr, glasnik 2. HRL Jug žene  
 hr-rukomet.hr

Sjever 

 Izvori:  
 furkisport.hr/hrs  
 hrs.hr, glasnik 2. HRL Sjever žene  
 hr-rukomet.hr

Zapad 

 Izvori: 
 furkisport.hr/hrs  
 hrs.hr, glasnik 2. HRL Zapad žene  
 hr-rukomet.hr

Unutrašnje poveznice 
 1. HRL 2016./17. 
 3. HRL 2016./17. 
 Hrvatski kup 2016./17.

Vanjske poveznice  
 hrs.hr 
 hr-rukomet.hr

Izvori 
 
 hrs.hr, glasnici 2016./17. 
  

2016-17
ž-2